The International může být:
 The International (esport) – každoroční mistrovství světa hráčů Doty 2
 The International (film) – akční thriller z roku 2009 režiséra Toma Tykwera
 The International (golf) – profesionální golfový turnaj PGA Tour